Ви́ктор Бирюко́в:
 Бирюков, Виктор Васильевич (род. 1955) — советский и российский футболист. 
 Бирюков, Виктор Ефимович (1912—2015) — советский железнодорожник, главный инженер Московской железной дороги.
 Бирюков, Виктор Степанович (род. 1962) — российский предприниматель и политик.